Il singolare del torneo di tennis Alan King Tennis Classic 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Roscoe Tanner che ha battuto in finale Ross Case 5-7, 7-5, 7-6.

Teste di serie 

 John Newcombe (secondo turno)
 Rod Laver (secondo turno)
 Ken Rosewall (semifinali)
 Arthur Ashe (primo turno)
 Marty Riessen (secondo turno)
 Stan Smith (secondo turno)
 John Alexander (semifinali)
 Roscoe Tanner (Campione)

 Harold Solomon (secondo turno)
 Raúl Ramírez (primo turno)
 Sherwood Stewart (primo turno)
 Brian Gottfried (primo turno)
 Cliff Richey (secondo turno)
 Eddie Dibbs (secondo turno)
 Jaime Fillol (quarti di finale)
 Robert Lutz (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Alan King Tennis Classic 1975